

Урняк — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Урняк — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Урняк — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Урняк — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Урняк — присілок, Туймазинський район, Башкортостан
 Урняк — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Урняк — село, Чекмагушівський район, Башкортостан
 Урняк — селище, Шарлицький район, Оренбурзька область